Benedict Vilakazi ist der Name folgender Personen:

* Benedict Bongani Vilakazi (* 1982), südafrikanischer Fußballspieler
 Benedict Wallet Vilakazi (1906–1947), südafrikanischer Schriftsteller